La  de la coupe CERS est remportée par le club portugais du FC Porto qui s'impose face au club espagnol de Tordera en finale.

Phase Finale

Annexes

Notes et références

Liens externes 
Résultats

Source de la traduction 

WS Europe Cup
Rink hockey en 1995
Rink hockey en 1996
Rink hockey M2